Chotzen ist

der deutsche Name von Choceň, einer Stadt in Tschechien
der Name einer deutsch-jüdischen Familie in Berlin, siehe Familie Chotzen
der deutsche Name der Chocina, eines Nebenflusses der Brda in der Kaschubei (Polen)